El término rol sexual puede referirse, en esta enciclopedia:

 a cualquiera de los roles que adoptan los participantes de un juego de rol sexual.
 al rol de género, el conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y para las mujeres en un grupo o sistema social específico, en función de la construcción social que se tiene acerca de la masculinidad y femineidad.